Congoxa é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Vinca major
 Vinca major subsp. major